Ел Гранхенал има више значења:

 Ел Гранхенал (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гранхенал, Лас Адхунтас (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Гранхенал (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гранхенал (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гранхенал (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гранхенал, Ел Салитре (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Гранхенал (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гранхенал (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику